Пролив Крени́цына (Шестой Курильский) — пролив в Тихом океане, разделяющий острова Онекотан и Харимкотан. Расстояние между ними примерно 15 км. Расположен в Большой гряде Курильских островов.

Назван в честь русского мореплавателя Петра Креницына.

Примечания 

Проливы Северо-Курильского городского округа